NGC 1020 (другие обозначения — ZWG 388.81, PGC 10018) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Кит. Открыта Альбертом Мартом в 1865 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Характеристики 
Расстояние, определённое по красному смещению, равно , по светимости , по угловому размеру . Болометрическая светимость галактики в ближнем инфракрасном диапазоне составляет , в видимом диапазоне — . Галактика очень близка на небесной сфере к спиральной галактике  (угловое расстояние около  к юго-востоку), однако лучевая скорость последней меньше, чем у , на . Это означает, что их разделяет по лучу зрения почти , с учётом того, что постоянная Хаббла составляет примерно ; для сравнения, расстояние между нашей Галактикой и туманностью Андромеды () — меньше мегапарсека.

Вместе с галактиками NGC 993, IC 246, NGC 1019, NGC 1016, IC 241, NGC 1004 и NGC 1008 образует группу  (она известна также по названию наиболее яркой галактики в группе — NGC 1016), которая расположена на небе примерно посередине между звёздами Дельта Кита и Гамма Кита.

Наблюдаемость 
Галактику можно наблюдать в достаточно качественные любительские телескопы во всех местностях земного шара, кроме самых южных околополярных областей, где она всегда ниже горизонта. Она видна с конца июня (на западе после захода Солнца) до середины марта (на востоке перед восходом Солнца), лучшее время для наблюдений — ноябрь, кроме южных полярных областей, где в это время длится полярный день или белые ночи.

Примечания

1020
Кит (созвездие)
Линзообразные галактики